CWC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chernovtsy / Chernovtsk (Ucraina)
 CWC – Christian World Communions organizzazione di incontro tra Chiese Cristiane
 CWC - Christian Weston Chandler